Пчеловод:

 Пчеловод — человек, занимающийся пчеловодством
 Пчеловод — народное прозвище Президента Украины Виктора Ющенко
 «Пчеловод» — фильм 1925 года
 «Пчеловод» — фильм Дэвида Эйера.
 Пчеловод — деревня, Кукморский район, Татарстан, Россия
«Пчеловод» — песня российской группы RASA.